Alexandre Trébitsch (1862-1937) : dramaturge et chansonnier français
 Michel Trebitsch (1948-2004) : historien français